Plistonicus steht für:
 Pleistonikos (), griechischer Arzt

akademischer Beiname:
 Plistonicus I. (1708): Johann David Mauchart (1669–1726), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Plistonicus II. (1734): Burkhard David Mauchart (1696–1751), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Plistonicus III. (1744): Anton Wilhelm Plaz (1708–1784), deutscher Botaniker und Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Plistonicus V. (1792): Gerhard Anton Gramberg (1744–1818), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina